BS, Bs eller bs kan syfta på:

 BS Automotive – ett formel 3000-stall
 BS Fabrications – ett formel 1-stall
 BS-filter – ett signalfilter
 BS – landskod för Bahamas
 BS – en engelsk examen, se Bachelor of Science
 BS$ – valutan i Bahamas, se Bahamansk dollar
 Bs F – valutan i Venezuela, se Bolívar (valuta)
 Bs - Nuevo Boliviano, valutan i Bolivia, se Boliviano
 bs – ett språkkod i ISO 639-1 för Bosniska
 bs – ett kårparti vid Uppsala universitet. se Borgerliga Studenter
 .bs – nationell toppdomän för Bahamas